Dit is een lijst van planetoïden 93701-93800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (93701) - || 2000 VM27 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93702) - || 2000 VU27 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93703) - || 2000 VZ27 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93704) - || 2000 VP28 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93705) - || 2000 VP30 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93706) - || 2000 VQ30 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93707) - || 2000 VP31 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93708) - || 2000 VR31 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93709) - || 2000 VW31 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93710) - || 2000 VR33 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93711) - || 2000 VX33 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93712) - || 2000 VU34 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93713) - || 2000 VH35 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93714) - || 2000 VJ35 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93715) - || 2000 VN35 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93716) - || 2000 VP35 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93717) - || 2000 VE36 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93718) - || 2000 VO36 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93719) - || 2000 VR36 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93720) - || 2000 VY37 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93721) - || 2000 VN39 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93722) - || 2000 VE40 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93723) - || 2000 VF40 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93724) - || 2000 VX40 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93725) - || 2000 VF41 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93726) - || 2000 VZ41 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93727) - || 2000 VX42 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93728) - || 2000 VX43 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93729) - || 2000 VK44 || 2 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93730) - || 2000 VB46 || 2 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93731) - || 2000 VT46 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93732) - || 2000 VE47 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93733) - || 2000 VJ47 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93734) - || 2000 VS47 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93735) - || 2000 VO48 || 2 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93736) - || 2000 VL50 || 2 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93737) - || 2000 VP50 || 2 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93738) - || 2000 VQ50 || 2 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93739) - || 2000 VK51 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93740) - || 2000 VO51 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93741) - || 2000 VV55 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93742) - || 2000 VH56 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93743) - || 2000 VX56 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93744) - || 2000 VM57 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93745) - || 2000 VQ57 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93746) - || 2000 VU57 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93747) - || 2000 VG58 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93748) - || 2000 VO61 || 9 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93749) - || 2000 VP62 || 2 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93750) - || 2000 WF1 || 17 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93751) - || 2000 WH1 || 17 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93752) - || 2000 WA5 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93753) - || 2000 WO5 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93754) - || 2000 WZ6 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93755) - || 2000 WC7 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93756) - || 2000 WZ8 || 19 november 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (93757) - || 2000 WE14 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93758) - || 2000 WE16 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93759) - || 2000 WK16 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93760) - || 2000 WP17 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93761) - || 2000 WT17 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93762) - || 2000 WB18 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93763) - || 2000 WH19 || 25 november 2000 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (93764) - || 2000 WC20 || 23 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (93765) - || 2000 WB21 || 25 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (93766) - || 2000 WL21 || 25 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93767) - || 2000 WM21 || 21 november 2000 || Needville || Needville
|-
| (93768) - || 2000 WN22 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93769) - || 2000 WO23 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93770) - || 2000 WX23 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93771) - || 2000 WL24 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93772) - || 2000 WH25 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93773) - || 2000 WL25 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93774) - || 2000 WV25 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93775) - || 2000 WY25 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93776) - || 2000 WW26 || 25 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93777) - || 2000 WE30 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93778) - || 2000 WN30 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93779) - || 2000 WT30 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93780) - || 2000 WV30 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93781) - || 2000 WZ31 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93782) - || 2000 WW32 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93783) - || 2000 WM33 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93784) - || 2000 WX33 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93785) - || 2000 WZ33 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93786) - || 2000 WS34 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93787) - || 2000 WE35 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93788) - || 2000 WH35 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93789) - || 2000 WJ35 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93790) - || 2000 WL37 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93791) - || 2000 WU38 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93792) - || 2000 WL40 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93793) - || 2000 WL41 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93794) - || 2000 WW42 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93795) - || 2000 WB43 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93796) - || 2000 WG43 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93797) - || 2000 WO43 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93798) - || 2000 WP45 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93799) - || 2000 WN46 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93800) - || 2000 WR46 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten